Signalizace je činnost spočívající v předávání informací. V různých oborech může označovat:

 doprava
 Námořní vlajková abeceda
 Světelná signalizace
 Železniční zabezpečovací zařízení

 telekomunikace
 Semafor (abeceda)
 Signalizace (telekomunikace)

 biochemie
 Buněčná signalizace

 ochrana rostlin
 Signalizace škůdce

 ochrana majetku
 Elektrická požární signalizace
 Elektronická zabezpečovací signalizace